As eleições legislativas portuguesas de 2019, também designadas eleições para a Assembleia da República, decorreram no dia 6 de outubro de 2019, e constituíram a XIV Legislatura da Terceira República Portuguesa. A campanha eleitoral decorreu entre os dias 22 de setembro e 4 de outubro.

O PS conseguiu uma maioria clara de 36,34%, enquanto o seu maior oponente, o PSD, perdeu 10 deputados relativamente a 2015 e atingiu um dos seus mínimos históricos desde 1975.

O Bloco de Esquerda desceu relativamente a 2015, mas conseguiu manter o número de deputados, ao contrário da CDU, que viria a perder 5 deputados, ou do CDS-PP, que ao perder 13 deputados, alcançou o pior resultado da sua história em legislativas até então.

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que tinha entrado na Assembleia da República pela primeira vez em 2015, conseguiu crescer, tal como nas europeias, formando um grupo parlamentar com 4 deputados, apenas menos um que o CDS-PP. Em junho de 2020, a deputada Cristina Rodrigues desvinculou-se do PAN e passou a deputada não-inscrita. Como resultado, o PAN passou a ser representado na Assembleia da República por três deputados.

Esta eleição foi também marcada pela forte presença dos pequenos partidos, já que 3 dos mesmos (dois deles, o CHEGA e a Iniciativa Liberal, concorriam pela primeira vez à Assembleia da República) conseguiram entrar, pela primeira vez, na Assembleia da República. O CHEGA, partido com ideias nacionalistas e conservadoras, conseguiu eleger André Ventura, pelo distrito de Lisboa. A Iniciativa Liberal não conseguiu eleger o seu líder, Carlos Guimarães Pinto, que concorreu às eleições pelo círculo do Porto, mas conseguiu eleger João Cotrim de Figueiredo, pelo de Lisboa. Por sua vez, o LIVRE, partido formado em 2014, com raízes europeístas e ecossocialistas, conseguiu eleger Joacine Katar Moreira, também pelo distrito de Lisboa. Em fevereiro de 2020, Katar Moreira viria a passar a deputada não-inscrita graças à sua rutura com a direção do LIVRE.

Na sequência destas eleições, um número recorde de partidos não previamente coligados passou a ter representação na Assembleia da República, mais concretamente oito (a que se acrescentou a única coligação concorrente a estas legislativas, a CDU). Este recorde manteve-se mesmo depois de o LIVRE deixar de ter representação no parlamento nacional português, com a passagem de Joacine Katar Moreira ao estatuto de deputada não-inscrita.

Partidos 
Os partidos ou coligações que possuíam deputados na Assembleia da República, antes da eleição, eram os seguintes:

Restantes forças políticas que contestaram a eleição:

Cabeças-de-lista por círculo eleitoral

Distribuição de deputados por círculos eleitorais 
A seguinte tabela contém o número de deputados que cada círculo eleitoral pode eleger.

Debates

Debates entre partidos com assento parlamentar

Debates entre partidos sem assento parlamentar

Fóruns 

Os fóruns, onde representantes da sociedade civil faziam perguntas ao líderes partidários, foram transmitidos na TVI e TVI24 no programa Tenho uma Pergunta Para Si, onde também poderiam ser colocadas perguntas através das redes sociais, utilizando o hashtag requerido.

Sondagens

Sondagens relativas a todo o país 

Na tabela abaixo estão listados os resultados das sondagens numa ordem cronológica inversa, isto é, mostrando primeiro os mais recentes. O valor de maior percentagem em cada sondagem é destacado a negrito e com o fundo da cor do partido em questão. Os resultados das sondagens estão com a data do levantamento, não com a data da sua publicação.

Sondagens relativas apenas ao distrito de Lisboa

Afluência

Resultados nacionais

Distribuição por círculos eleitorais 
A seguinte tabela contém os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional.

Resultados por concelhos 
A seguinte tabela contêm os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional:

Resultados por círculo eleitoral

Açores

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Madeira

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Europa

Fora da Europa

Mapas

Transmissão 
A transmissão ao vivo da RTP1 e RTP3 dos resultados das eleições pela televisão foi apresentada por José Rodrigues dos Santos, João Adelino Faria e Ana Lourenço, com os seguintes programas: Eleições Legislativas 2019 - Noite Eleitoral (das 18h45 à 19h), Eleições Legislativas 2019 - Hora de Fecho (das 19h à 19h15), Telejornal (das 19h15 à 19h40), Eleições Legislativas 2019 - O Vencedor (das 19h40 à 21h), Eleições Legislativas 2019 - O Novo Parlamento (das 21h à 22h), Eleições Legislativas 2019 - O Novo Governo (das 22h à 0h) e Eleições Legislativas 2019 - Mapa Político (das 0h à 1h). Na SIC e SIC Notícias, a cobertura foi conduzida por Clara de Sousa, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bento Rodrigues. Na TVI e TVI24, a cobertura foi conduzida por José Alberto Carvalho e Pedro Pinto, com os comentários em estúdio de Miguel Sousa Tavares, Constança Cunha e Sá, Pedro Santos Guerreiro e Sérgio Figueiredo. A cobertura CMTV foi apresentada a partir das 20h.

Ver também 
 Eleições legislativas de Portugal

Ligações externas 
 Sítio da Comissão Nacional de Eleições (CNE)
 Tabela de todas as sondagens (Marktest)
 Partidos registados e suas denominações, siglas e símbolos (Tribunal Constitucional)
Eleições Legislativas 2019

Eleições legislativas portuguesas de 2019
Portugal
Legislativas
2019
2019 em Portugal
Eventos de outubro de 2019